Estadio Nacional de Costa Rica puede referirse a:

 Antiguo Estadio Nacional de Costa Rica, estadio demolido.
 Estadio Nacional de Costa Rica, estadio que se inauguró en marzo de 2011.